Toponímia:
 L'Hospitalet de Llobregat, municipi del Barcelonès 
 L'Hospitalet de l'Infant, poble del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp)
 L'Hospitalet-du-Larzac, exotopònim de L'Espitalet de Larzac.
 L'Hospitalet-près-l'Andorre, exotopònim de L'Espitalet.
 Estació de l'Hospitalet de l'Infant, estació de ferrocarril propietat d'adif al nord de la població de l'Hospitalet de l'Infant 
 Estació de l'Hospitalet de Llobregat
 Organitzacions:
 Centre d'Esports l'Hospitalet, club de futbol de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat 
 Club Bàsquet L'Hospitalet, club de basquetbol de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat que juga a la lliga LEB Plata. El club va néixer l'any
 Club Natació L'Hospitalet, club poliesportiu de la ciutat de l'Hospitalet, dedicat a la pràctica de la natació, el waterpolo i la petanca 
 Rugby Club L'Hospitalet, club de rugbi català de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat 
 Miscel·lània:
 Conveni de l'Hospitalet
 Televisió de l'Hospitalet